Ла-Карлота () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 80 км². Население — 11906 человек (на 2006 год). Расстояние — 30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Formulario Datos Económicos
 Bibliografía
 La Carlota
 El blog de La Carlota..

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы